Oythe steht für:

 den alten Namen des Ortsteils Altenoythe von Friesoythe im Landkreis Cloppenburg
 einen Stadtteil der Stadt Vechta im Landkreis Vechta, siehe Oythe (Vechta)

Siehe auch:
 Oyta 
 Oyten 
 Eyter